Акъяр — название населённых пунктов.

Россия 
 Акъяр — село в Миякинском районе Башкортостана.
 Акъяр — село в Башкортостане, административный центр Хайбуллинского района.

Узбекистан 
 Акъяр — посёлок городского типа в Андижанской области.

См. также 
 Акъярское водохранилище — в Хайбуллинском районе Башкортостана.